Анива — является названием ряда географических объектов и др.:

Топонимы 
 Анива — город, центр Анивского района Сахалинской области.
 Анива — залив у южной оконечности острова Сахалин.
 Анива — мыс, юго-восточная оконечность острова Сахалин.
 Анива — остров в архипелаге Новые Гебриды.
 Анива — заброшенный маяк на мысе Анива острова Сахалин, на скале Сивучья.
 Анива — река в Корсаковском районе Сахалинской области. 
 Анива — ныне не существующая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

См.также 
 Анива — пассажирский пароход Дальневосточного государственного морского пароходства, построен в 1909 году как SS Deutschland.